Гетье́ () — фамилия французского происхождения.

 Известные носители
 Гетье, Александр Фёдорович (1889—1938) — советский тренер по боксу и альпинист, сын Ф. А. Гетье.
 Гетье, Фёдор Александрович (1863—1938) — российский и советский врач.
 Геттиер, Эдмунд (1927—2021; встречается также транскрипция «Гетье») — американский философ, сформулировавший проблему Геттиера.